Санта-Клаус:

 Санта-Клаус — в поздней североамериканской традиции — рождественский дед, который дарит подарки детям на Рождество Христово.
 Санта-Клаус (фильм, 1898) — немой короткометражный сказочный фильм Джорджа Альберта Смита.
 Санта-Клаус (фильм, 1994) — кинофильм.
 Санта-Клаус 2 — кинофильм.
 Санта-Клаус 3 — кинофильм.
 Санта-Клаус (футбольный клуб) — финский футбольный клуб из города Рованиеми.